

Persone
 Miliani – cognome italiano
 Agostino Miliani (1920-2005) – cestista italiano
 Corrado Miliani o Migliani, noto anche come Corrado d'Ascoli (1234-1289) – religioso italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica 
 Giovanni Miliani (1921–...) – cestista italiano
 Giovanni Battista Miliani (1856-1937) – politico italiano, ministro dell'agricoltura del Regno d'Italia
 Luigi Miliani (1875-1944) – scacchista italiano, presidente della Federazione Scacchistica Italiana
 Pietro Miliani (1744-1817) – imprenditore italiano, fondatore delle Cartiere Miliani Fabriano

Altro
 Cartiere Miliani Fabriano – storica azienda italiana nata nel 1782